Boreo – località della Libia
 Diocesi di Boreo
 Emile Boreo – attore statunitense